Villy kan syfta på:
 Villy, Ardennes
 Villy, Yonne
 Villy – ett mansnamn, se Willy